Carlos de Austria ist der spanische Name folgender Personen:

Carlos de Austria y Avis (1545–1568), siehe Don Carlos 
Carlos de Austria y Austria, Sohn von Philipp III. von Spanien, siehe Karl von Österreich (1607–1632)
Carlos de Austria y Palatinado-Neoburgo (1685–1740), Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, siehe Karl VI. (HRR) 
Baltasar Carlos de Austria (1629–1646), Infant von Spanien, siehe Baltasar Carlos von Spanien 

Carlos de Austria ist der Name folgender Orte:
San Carlos de Austria, Cojedes, Venezuela